Chicken Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chicken Peak (Bonneville County, Idaho)	
 Chicken Peak (Idaho County, Idaho)	
 Chicken Peak (Oregon)